Авксе́нтий Перцовский , или Авксе́нтий Перцевский, или Авксе́нтий Волого́дский — преподобный Русской православной церкви.

О детстве и мирской жизни Авксентия сведений практически не сохранилось, да и прочие биографические сведения о нём очень скудны и отрывочны. Жил конце XV - начале XVI вв. В 1499 году Авксентий вместе со своим другом и соратником Онуфрием поселился в дремучем лесу в 35 верстах от города Вологды, где они основали Троицкую Перцовую пустынь. Со смирением они преодолевали множество нужд и лишений всякого рода и тем самым совершали подвиги иночества. В 1588 году Перцова пустынь ещё была приписана к Корнилиево-Комельскому монастырю. Точная дата кончины преподобного неизвестна, но по сказаниям во второй половине XVI века мощи его, подававшие исцеление, уже почивали под спудом в главном храме пустыни, обращенном в приходскую церковь в 1764 году. 

Память Авксентия чтится  и в 3-ю неделю по Пятидесятнице в Соборе Вологодских святых.

Примечания

Литература 
 
 Амвросий. «История российской иерархии», V, 517.
 Верюжский. «Исторические сказания о жизни святых, подвизавшихся в Вологодской епархии», 365.

 

 
  

Преподобные Русской Церкви
Христианские святые XVI века
Персоналии:Корнилиево-Комельский монастырь